Johanna I kan syfta på flera regenter:

Johanna I av Auvergne ( 1326 – 1360)
Johanna I av Navarra (1271 – 1305)
Johanna I av Neapel (1327 – 1382)
Johanna I av Kastilien  (1479 – 1555)